Портрет Эдуарда VI — название картин.
 Портрет Эдуарда VI — картина Ганса Гольбейна (младшего) 1538 года.
 Портрет Эдуарда VI — картина Ганса Эворта 1546 года.